Па́вы — село в северной части Порховского района Псковской области. Является административным центром сельского поселения «Павская волость».

Село расположено в 98 км от города Псков, на автодороге  Лудони — Павы — Боровичи. Удалённость от административного центра района и ближайшей железнодорожной станции — города Порхов составляет 43 км.

Население 
Численность населения села составляет 720 жителей (2000 год).

Транспорт 
Село связано регулярным автобусным сообщением с городами Санкт-Петербург, Псков, Порхов, Великие Луки.

Улицы 
 Белинского
 Вольная
 Горького
 Заводская
 Кирова бульвар
 Колхозная
 Комсомольская
 Лебедевой
 Ленинградская
 Новая
 Новоселов
 Партизанская
 Полевая
 Псковская
 Пушкина
 Садовая
 Советская
 Стройучасток
 Табачная
 Труда
 Чехова
 Церковная

История 
С 5 апреля 1946 года по 3 октября 1959 года село являлось административным центром Павского района Псковской области.

Достопримечательности 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы XVIII в.

В Павах также находится братская могила партизан, погибших в борьбе с фашистами.

Учреждения и организации 
 Павская средняя общеобразовательная школа
 Фельдшерско-аптечный пункт
Почтовое отделение связи
 Хлебопекарня (не работает)
 Отделение Сбербанка
Два продовольственных магазина

Ссылки 
 Церковь в Павах на сайте www.sobory.ru

Примечания 

Населённые пункты Порховского района